C27 può riferirsi a:

Astronomia 
C27, designazione del catalogo Caldwell di NGC 6888, una nebulosa diffusa visibile nella costellazione del Cigno

Codici 
C27, codice ECO di alcune varianti della partita viennese, un'apertura degli scacchi

Altro 
HMS C27, sommergibile della classe C della Royal Navy